Anatolij Sahorodnij ist der Name folgender Personen:

* Anatolij Sahorodnij (Physiker) (* 1951), ukrainischer Physiker
 Anatolij Sahorodnij (Ökonom) (* 1951), ukrainischer Wirtschaftswissenschaftler